Климовка — деревня в Клинском районе Московской области, в составе Нудольского сельского поселения. Население —  чел. (). До 2006 года Климовка входила в состав Нудольского сельского округа.

Деревня расположена на юго-западе района, на границе с Истринским, примерно в 33 км к юго-западу от райцентра Клин, на правом берегу реки Болденка (правый приток Нудоли), высота центра над уровнем моря 208 м. Ближайшие населённые пункты — Нудоль на северо-востоке и Денежкино Истринского района в 0,5 км, на противоположном берегу реки.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Нудольское на сайте Клинского района 
 Устав сп Нудольское
 Карта Клинского района 
 

Населённые пункты городского округа Клин